Гаджи Саидович Фёдоров-Гусейнов (12 января 1937; Карабудахкент, Дагестанская АССР, СССР — 3 ноября 2008; ) — российский историк и археолог, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Дагестанского государственного университета.

Биография 
Фёдоров-Гусейнов учился на историческом факультете Дагестанского государственного университета (ДГУ), со 2-го курса перешел в Московский государственный университет (МГУ) и закончил его. Стал первым археологом среди кумыков. Работал научным сотрудником в секторе археологии и этнографии Института ИЯЛ ДФ АН СССР, доцентом, профессором кафедры истории Дагестана Дагестанского госуниверситета. В 1970 году в Москве защитил кандидатскую диссертацию по истории на тему «Северный Дагестана в раннем средневековье. (Историко-археологические очерки)», а в 1995 году — докторскую диссертацию на тему «Этническая история Северо-Восточного Дагестана: (Проблема происхождения кумыков)».

Библиография 
 «История происхождения кумыков»,
 «История Карабудахкента»,
 «Ранние тюрки на Северном Кавказе» (в соавторстве),
 «Кумыки из рода дагестанского»,
 «Исторические корни единства народов Дагестана: К вопросу о происхождении дагестанских народностей» (в соавторстве).
 Северный Дагестан в раннем средневековье. (Историко-археологические очерки). Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1970. – 14 с.
 История Дагестана. Курс лекций. Махачкала: Дагучпедгиз, 1992. – 304 с. (соавтор. Гасанов М.Р., Ичалов Г.Х.)
 Этническая история Северо-Восточного Дагестана (проблема происхождения кумыков). Автореф. дисс. док. ист. наук. Махачкала, 1995. – 30 с.
 К этногенезу кумыков // Вести. Бюллетень Кумыкского научно-культурного общества. Махачкала, 2001, № 1 (5). С. 34–35.
 Все мы из рода дагестанского (Проблемы происхождения дагестанских народов и их этнонимов): Учебное пособие. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2005. – 115 с.
 Кумыки и этногенез народов Дагестана // «Народы Дагестана», №2, 2008

Научная деятельность 
Фёдоров-Гусейнов Г. С. известен как наиболее последовательный защитник концепции «дагестанского» происхождения тюркского народа кумыков, изложенной в монографии «История происхождения кумыков», по этой гипотезе кумыки, это тюркизированные дагестанцы. (1996)..

В своей статье «Кумыки и этногенез народов Дагестана» Г. С. Федоров-Гусейнов отметил в заключении; «Мы, историки и вся научно-педагогическая интеллигенция, обязаны остановить потоки лжи, мифотворческие опусы, которые оказывают „медвежью услугу“ кумыкскому и другим автохтонным народам единого неделимого Дагестана в составе Российской Федерации».

Другими учеными-кумыковедами, как Г-Р.Гусейнов, К. М. Алиев, Н. Х. Ольмесов, ныне покойный Дж. М.Хангишиев, А. М. Аджиев и другими, была подвергнута обоснованной критике точка зрения Г. С. Федорова-Гусейнова, высказанная им в своих монографиях по вопросу происхождения кумыков..

Интересные факты 
 Академик Международной академии информатизации.

Примечания 
.

Ссылки 
 Биография на сайте kumukia.ru

Археологи СССР
Археологи России
Историки СССР
Историки России
Этнографы СССР
Этнографы России